Özil ist der Familienname folgender Personen:
 Amine Gülşe Özil (* 1993), schwedisch-türkische Schauspielerin und Model
 Mesut Özil (* 1988), deutscher Fußballspieler